Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Спартак (Плевен), Сливен (Сливен) и Марица (Пловдив). Актуален шампион е Ботев (Пловдив).

Класиране 

Забележка:
 След края на сезона на 8 август 1968 г. Ботев (Бургас) е преименуван на Черноморец (Бургас).

Резултати

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1967/68
1967/68